Зінов'єва — жіноча форма прізвища Зінов'єв.
 Зінов'єва Клавдія Іванівна (* 1943) — українська радянська діячка, майстер машинного доїння корів. Депутат Верховної Ради УРСР 9—10-го скликань.
 Зінов'єва-Аннібал Лідія Дмитрівна (1866—1907) — російська письменниця «Срібного віку».
 Зінов'єва Марія Зіновіївна (1929—1999) — бригадир колгоспу, Герой Соціалістичної Праці.
 Зінов'єва Наталія Анатоліївна (* 1970) — російський вчений-біотехнолог. Академік РАН, РАСГН, доктор біологічних наук (1999), професор.
 Зінов'єва-Орлова Олена Петрівна (* 1980) — українська важкоатлетка. Майстер спорту, майстер спорту міжнародного класу.
 Зінов'єва Світлана Людомирівна (* 1952) — радянська, українська кінооператорка, продюсерка.

жіночі форми прізвищ